Ez a szócikk tartalmazza a 2008-as Roland Garros női páros mérkőzéseit.

A 2008-as Roland Garros női páros versenyét az Anabel Medina Garrigues–Virginia Ruano Pascual-duó nyerte a Casey Dellacqua és Francesca Schiavone alkotta páros előtt.

Kiemeltek 
  Cara Black /  Liezel Huber (Elődöntősök)
  Katarina Srebotnik /  Szugijama Ai (Második kör)
  Květa Peschke /  Rennae Stubbs (Harmadik kör)
  Csan Jung-zsan /  Csuang Csia-zsung (Negyeddöntősök)
  Alicia Molik /  Mara Santangelo (Első kör)
  Viktorija Azaranka /  Sahar Peér (Negyeddöntősök)
  Aljona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (Elődöntősök)
  Jen Ce /  Cseng Csie (Harmadik kör)
  Gyinara Szafina /  Szávay Ágnes (Harmadik kör)
  Anabel Medina Garrigues / ''' Virginia Ruano Pascual (Győztesek)
  Peng Suaj /  Szun Tien-tien (Harmadik kör)
  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (Harmadik kör) 
  Iveta Benešová /  Janette Husárová (Első kör) 
  Nathalie Dechy /  Jelena Lihovceva (Második kör) 
  Marija Koritceva /  Vladimíra Uhlířová (Harmadik kör)
  Taccjana Pucsak /  Anasztaszija Rogyionova ''(Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények

N2